John Worthington peut faire référence à :

 John Worthington (1618-1671), universitaire et chroniqueur anglais
  (1788-1849), représentant américain du Maryland
 John Worthington (1872-1951), chirurgien, homme d'affaires et homme politique britannique
 John  (1886-1963), architecte britannique
 , professeur d'architecture à l'Université York
 , personnage fictif du feuilleton australien Neighbours